Le lote : une langue ngero-vitiaz parlée dans la province de Nouvelle-Bretagne orientale.
 La lotte (« lote » ou « lote de rivière ») : un poisson de rivières et de lacs.
 René Lote : professeur d'université et résistant français.